Termenul Podul Minciunilor se poate referi la:
 Podul Minciunilor din Sibiu, România
 Podul Minciunilor de la Castelul Schwetzingen, Germania
 O povestire pentru copii (Die Lügenbrücke) scrisă de Ilse Rohnacher